Bundesstraße 190 in Austria
 Bundesstraße 190 in Germania